Каса де Теха има више значења:

 Каса де Теха (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каса де Теха (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику